Ташкентская декларация 1966 — дипломатическое соглашение, подписанное 10 января 1966 года в результате встречи в Ташкенте президента Пакистана М. Айюб Хана с премьер-министром Индии Л. Б. Шастри при участии председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина. Встреча была предпринята по инициативе СССР для нормализации отношений между Индией и Пакистаном после войны между двумя странами в 1965 году.

Декларация предусматривала меры по ликвидации последствий конфликта, в том числе отвод вооружённых сил обеих стран на позиции, которые они занимали до начала боевых действий, возобновление нормальной деятельности дипломатических представительств, обсуждение мер по восстановлению между Индией и Пакистаном экономических и торговых связей.

На другой день после подписания декларации премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри скончался в Ташкенте в возрасте 61 года от сердечного приступа.

Примечания 

Вторая индо-пакистанская война
Международные договоры Индии
Внешняя политика СССР
История Ташкента
1966 год в Узбекистане
События 10 января
Договоры по алфавиту
Январь 1966 года